То́мас Лэнг (; 3 апреля 1906 — дата смерти неизвестна), также известный как То́мми Лэнг () — шотландский футболист, крайний левый нападающий.

Футбольная карьера 
Уроженец , Лэнг начал футбольную карьеру в местной любительской команде «Ларкхолл Тисл». В 1926 году стал игроком английского клуба «Ньюкасл Юнайтед». В основном составе «»  дебютировал 24 сентября 1927 года в матче Первого дивизиона против «Кардифф Сити». Был быстрым, «импульсивным левым вингером». В составе «Ньюкасла» провёл восемь сезонов, сыграв 229 матчей и забив 58 мячей. В сезоне 1931/32 помог «сорокам» выиграть Кубок Англии.

В 1934 году перешёл «Хаддерсфилд Таун», за который сыграл 26 матчей и забил 6 мячей.

В декабре 1935 года перешёл в «Манчестер Юнайтед» в обмен на Реджа Честера. В основном составе дебютировал 11 апреля 1936 года в матче Второго дивизиона против «Брэдфорд Парк Авеню» на стадионе «Олд Траффорд». 25 апреля того же года забил свой первый (и единственный) гол за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Бери». Всего в сезоне 1935/36 провёл за команду 4 матча, а в следующем сезоне — ещё 9 матчей. В апреле 1937 года покинул клуб, став игроком другого клуба из Второго дивизиона, «Суонси Таун».

В составе «Суонси Таун» провёл один полный сезон 1937/38 (34 матча, 1 гол). Летом 1938 года перешёл в шотландский клуб «Куин оф зе Саут». В сезоне 1938/39 команда заняла 6-е место в шотландском чемпионате, что стало лучшим достижением в истории клуба. Лэнг забил в лиге 16 мячей.

После Второй мировой войны Лэнг играл за английский клуб «Ипсвич Таун». Он провёл в нём один сезон, сыграв пять матчей и забив один мяч, после чего вошёл в тренерский штаб клуба.

Его сын Гэвин также стал футболистом и играл за «Партик Тисл», «Арброт» и «Честер Сити» в послевоенные годы.

Достижения 
 Ньюкасл Юнайтед
 Обладатель Кубка Англии: 1932

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 
 Статья  на сайте клуба «Куин оф зе Саут» 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Куин оф зе Саут»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»